Оливер Марах и Мате Павич — победители турнира.

Общая информация 
Под первым номером на турнире были посеяны французы Лукаш Кубот и Марсело Мело. В четвертьфинале они уступили несеянной паре Бен Маклахлан и Ян-Леннард Штруфф. Прошлогодние чемпионы Хенри Континен и Джон Пирс защищали свой титул в качестве вторых номеров посева, однако во втором раунде проиграли Раду Алботу и Чон Хёну.

Победу смогла одержать седьмая сеянная пара Оливер Марах и Мате Павич. В финале они обыграли № 11 посева и Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару. Для Мараха и Павича эта победа стала дебютной на Больших шлемах в мужском парном разряде.

Из россиян участие в турнире приняли два теннисиста в одной паре Михаил Елгин и Андрей Рублёв, но они проиграли уже в первом раунде.

Рейтинговые очки и призовые

Участники 

* по состоянию на момент жеребьёвки (рейтинг от 8 января 2018 года).

** вместо пары  Евгений Донской и  Даниил Медведев.

*** вместо пары  Джеймс Дакворт и  Алекс де Минор.

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые